Pax — , також богиня римської міфології Пакс

Pax Americana — американський мир.
Pax Assyriaca — ассирійський мир.
Pax Britannica — британський мир.
Pax Germanica — германський мир.
Pax Khazarica — хазарський мир.
Pax Russica — російський світ. Також іноді згадується як Pax Moscovita / Pax Moscovica.
Pax Ottomana — османський (турецький) мир.
Pax Romana — римський мир.
Pax Sinica — китайський мир.
Pax Sovietica — радянський мир.

Прізвище 
Фердинанд Албін Пакс

Біологія 

 Фактори транскрипції Pax:
 PAX1-PAX9

Технології 
 PaX — патч до ядра Linux

!